

Entomologie 
†Plecia superba est un nom d'espèce fossile de diptères accordé deux fois :
 †Plecia superba (Theobald 1937) synonyme de †Penthetria longiventris
 †Plecia superba (Meunier 1914)

Homonymie de taxons en biologie